Kożuchów (gromada w powiecie nowosolskim)
 Kożuchów (gromada w powiecie sokołowskim)
 Kożuchów (gromada w powiecie strzyżowskim) (krośnieński/strzyżowski)